Чокхор — многозначный термин.

 Чокхор — сельскохозяйственная долина в дзонгхаге Бумтанг в Бутане.
 Чокхор — гевог в Бутане в Бумтанге, расположенный в долине реки Бумтанг и её притоков Чокхор и Дхур.
 Чокхор — река в Бутане.